Die Bezirksliga Gera 1979/80 war die 28. Spielzeit der Bezirksliga Gera des Deutschen Fußball-Verbandes.

Meister und Aufsteiger in die DDR-Liga wurde BSG Motor Hermsdorf. Der große Favorit übernahm erst am 21. Spieltag die Tabellenführung und lieferte sich bis zum Schluss ein packendes Duell mit dem Neuling BSG Fortschritt Pößneck. Bis zur Halbserie hielten auch Neustadt und Eisenberg noch mit, mussten später aber abreißen lassen.

Weitaus schlechter erging es dem zweiten Liga-Absteiger BSG Chemie Schwarza. Schwarza wurde nach nur einem Jahr in die Bezirksklasse durchgereicht. Selbst das höchste Saisonergebnis, ein 11:0 gegen Elsterberg, reichte am Ende nicht mehr, da zur gleichen Zeit Seelingstädt mit einem 9:9 (!) gegen Dynamo Gera den dringend benötigten Punkt sicherte.

Nach zwei Jahren (1977/78 Rückzug, 1978/79 nur Pflichtfreundschftsspiele) wurde auch die BSG Wismut Gera II wieder in den normalen Spielbetrieb integriert und schaffte den Klassenerhalt.

Elsterberg und Aufbau Jena waren beizeiten im Kampf um den Ligenverbleib abgeschlagen. Letztlich erwischte es als vierte Mannschaft auch noch Aufsteiger Turbine Auma.

Zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse auf. Mit der BSG Modedruck Gera (ehemals TSG Gera-Zwötzen) und der BSG Chemie Kahla kehrten zwei alte Bekannte zurück. Mit der BSG Empor Lobenstein kam ein absoluter Neuling dazu.

Abschlusstabelle 

|}

Umbenennung im Laufe der Saison:
BSG Möbelkombinat Eisenberg in BSG Möbelwerke Eisenberg

Statistik 

Höchste Zuschauerzahl pro Spiel
Neustadt - Pößneck  2.306
Pößneck - Neustadt  1.919

meiste Zuschauer

höchste Ergebnisse
Schwarza - Elsterberg 11:0
Hermsdorf - Elsterberg 8:1
Wismut Gera II - Seelingstädt 9:2
Elsterberg - Hermsdorf 0:7

meiste Tore
Seelingstädt - Dynamo Gera 9:9

Literatur 
 
 

1979
Fußballsaison 1979/80